Novotel-Ligue 2010/2011 - 52. sezon rozgrywek o mistrzostwo Luksemburga organizowany przez Luksemburski Związek Piłki Siatkowej (luks. Fédération Luxembourgeoise de Volleyball, FLVB). Zainaugurowany został 18 września 2010 roku i trwał do 3 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Pucharze Challenge Luksemburg reprezentował klub .

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej drużyny rozgrywały po dwa mecze systemem kołowym. Do fazy play-off awansowały cztery najlepsze zespoły, natomiast do fazy play-down cztery ostatnie. W fazie play-off rywalizacja w półfinałach, meczach o 3. miejsce i finałach toczyła się do dwóch zwycięstw. W fazie play-down drużyny ponownie rywalizowały systemem kołowym po dwa mecze. W lidze nie utrzymała się drużyna, która zajęła 8. miejsce.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Faza play-down

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Luksemburgu
2010 w Luksemburgu
2011 w Luksemburgu
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej